DIF eller Dif kan syfta på:

 DIF – en idrottsförening i Degerfors, se Degerfors IF
 DIF – en idrottsförening i Stockholm, se Djurgårdens IF
 DIF –  en samlande organisation för både elit- och breddidrott och/eller sport på föreningsnivå i Danmark, se Danmarks Idræts-Forbund
 DIF - De ingiftas förening, är till för familjemedlemmar som är ingifta i en familj och har erfarenheter som skiljer sig från kärnfamiljen

Geografi 
 Dif – en ort i Kenya

Akronymer